Rathbun (plaats), een plaats in de Verenigde Staten
 Galen Rathbun
 Mary J. Rathbun, een zoöloge